Moralino – abitanti di Morales del Rey
Moralino – abitanti di Morales del Vino